Moluques peut désigner :
 les Moluques, un archipel d'Indonésie ;
 les Moluques, une province d'Indonésie ;
 les Moluques du Nord, une province d'Indonésie ;
 la République des Moluques du Sud, un État sécessionniste d'Indonésie né en 1950 ;
 les Moluques du Sud-Est occidentales, un kabupaten d'Indonésie ;
 les Moluques du Sud-Est, un kabupaten d'Indonésie ;
 les Moluques du Sud-Ouest, un kabupaten d'Indonésie ;
 la mer des Moluques, une mer de l'océan Pacifique située en Indonésie.